Slovakiska superligan är Slovakiens högsta division i fotboll för herrar, och lyder under det slovakiska fotbollsförbundet. Det självständiga Slovakiens högstadivision sparkade igång säsongen 1993/1994 och vanns då av ŠK Slovan Bratislava.

Fortuna liga i fotboll 2019/20 
Säsongen 2019/20 spelar följande lag i den Fortuna ligan.

  FO ŠPORT Podbrezová nedflyttad till 2. liga (säsongen 2019/20).

Mästare

Källor

RSSSF, läst 26 november 2016

Fotnoter

Externa länkar

Fotbollstävlingar i Slovakien
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1993
Slovakiska superligan